Das Spinnennetz ist der Titel von:

 Das Spinnennetz, Roman von Joseph Roth
 Das Spinnennetz (1989), Verfilmung dieses Romans (Regie: Bernhard Wicki)
 Das Spinnennetz (Christie), Kriminal-Theaterstück von Agatha Christie (Originaltitel: Spider’s Web)
 Das Spinnennetz (1956), deutsche Fernseh-Verfilmung dieses Theaterstücks (Regie: Fritz Umgelter)
 Agatha Christie: Das Spinnennetz, britische Fernseh-Verfilmung dieses Theaterstücks  von 1982 (Regie: Basil Coleman)
 Das Spinnennetz (Raumschiff Enterprise), Folge der Science-Fiction-Fernsehserie Raumschiff Enterprise von 1968 (Originaltitel: The Tholian Web)

Siehe auch:
 Spinnennetz
 Das Spinngewebe